Il doppio dell'Open Gaz de France 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Kristie Boogert e Jana Novotná erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, la Boogert con Irina Spîrlea e la Novotná con Martina Hingis

La Boogert e la Spîrlea hanno perso nel 1º turno contro Sabine Appelmans e Miriam Oremans.

La Hingis e la Novotná hanno battuto in finale 6–3, 6–0 Alexandra Fusai e Rita Grande.

Teste di serie
 Martina Hingis /  Jana Novotná (campionesse)
 Larisa Neiland /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (primo turno)
 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Gaz de France 1997